Максхютте-Хайдхоф () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Швандорф.  Население составляет 10 554 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,71 км². Официальный код  —  09 3 76 141.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии